Wladimir Jewgenjewitsch Morosow (; ; * 1. November 1992 in Potsdam, Deutschland) ist ein russischer Eiskunstläufer. Er ist der Europameister im Paarlauf von 2017 und 2018.

Sportlicher Werdegang 
Wladimir Morosow begann im Alter von vier Jahren mit dem Eiskunstlaufen und wechselte später zum Paarlauf. Seine erste Partnerin war Jekaterina Krutskich. Seit dem Frühjahr 2012 ist seine Eislaufpartnerin Jewgenija Tarassowa. Ihre Trainer sind Nina Moser, Robin Szolkowy und Andrei Chekalo.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang belegten Tarassowa und Morosow Platz vier im Paarlauf.

Ergebnisse 

Erfolge im Paarlauf mit Jewgenija Tarassowa:

Kontroverse 
Am 18. März 2022, wenige Wochen nach dem Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine, nahm Morosow an einer vom Kreml organisierten Propagandshow am Jahrestag der Krim-Annexion im Olympiastadion Luschniki teil.

Weblinks

Einzelnachweise 

Europameister (Eiskunstlauf)
Russischer Meister (Eiskunstlauf)
Eiskunstläufer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Olympiateilnehmer (Russland)
Universiadeteilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2013
Russe
Geboren 1992
Mann